Kujala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jussi Kujala (né en 1983), joueur finlandais de football
 (né en 1996), coureur automobile finlandais
 (1894-1959), homme politique finlandais
 (né en 1957), athlète finlandais en compétition d'orientation
Wenke Kujala (né en 1976), triathlète allemand

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois